Osoby o nazwisku Tucholski  / Tucholska:
 Anna German-Tucholska (1936–1982) – polska piosenkarka i kompozytorka
 Jędrzej Tucholski (1932–2012) – polski pisarz historyk
 Paweł Tucholski (ur. 1969) – polski aktor teatralny
 Tadeusz Tucholski (1898–1940) – polski chemik i podoficer WP
 Wawrzyniec Tucholski – huzar i trębacz w armii pruskiej
 Zbigniew Tucholski (ur. 1975) – polski naukowiec.